Чемпионат Латвии по международным шашкам среди мужчин 2014 — прошёл по круговой системе. В турнире участвовали 12 спортсменов, в том числе 3 женщины. Победила во второй раз подряд международный гроссмейстер среди женщин Зоя Голубева.

Результаты

* выделены женщины

Ссылки 
 Latvijas vīriešu čempionāta fināls 100 lauciņu dambretē/Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Латвии 

2014 год в шашках